Кара́н Брар (; 18 января 1999, Редмонд, Вашингтон, США) — американский . Наиболее известен по роли в телесериале «Джесси», а также в фильме «Дневник слабака» и его следующих частях.

Биография и карьера 
Каран Брар родился 18 января 1999 года в Редмонде, штат Вашингтон, в индийской семье. Рос в Ботелле, Вашингтон, у него есть старшая сестра по имени Сабрина. Во время учёбы в школе он посещал актёрские курсы. Актёрскую карьеру начал с 11 лет, сыграв одну из главных ролей в фильме «Дневник слабака». Каран был воспитан в Соединённых Штатах, поэтому обладает американским произношением. Ему пришлось позаниматься с тренером диалекта, совершенствуя свой индийский акцент для этой роли. Большую известность ему принесла роль Рави Росса в комедийном телесериале канала Disney «Джесси». В феврале 2015 года стало известно, что он снимается в спин-оффе этого сериала под названием «Летний лагерь».

Избранная фильмография

Награды 
Брар получил три премии «Молодой актёр». В 2011 году за роль в фильме «Дневник слабака», в 2012 году за роль в телесериале «Джесси» и в 2013 году за роль в фильме «Дневник слабака 3».

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактёры США